Plutônio - Elemento químico
 Poliuretano - Um polímero
 Por unidade - Designação matematica

Desambiguações de siglas